Список альбомов №1 в США в 1990 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1990 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 8 альбомов побывали в 1990 году на первом месте этого чарта.
 21 неделю на №1 был альбом Please Hammer, Don’t Hurt ’Em американского рэпера MC Hammer. Этот альбом был продан тражом более десяти миллионов копий и предположительно является самым продаваемым альбомом в истории хип-хопа. На сегодняшний день продано около 18 млн. экз.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
 1990 год в музыке
 Лучшие синглы США 1990 года
 Список синглов №1 в США в 1990 году
 Список кантри-хитов №1 1990 года
 Список рок-хитов №1 1990 года
 Список танцевальных хитов №1 1990 года

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1990 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1990 года